Дили може бити:

 Дили, главни град Источног Тимора
 Дили (Тексас), град у савезној америчкој држави Тексас
 Дили (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република